

Cinema 
 Ma – film del 2015 diretto da Celia Rowlson-Hall 
 Ma – film del 2019 diretto da Tate Taylor

Codici 
 MA – codice vettore IATA di Malév Hungarian Airlines
 MA – codice FIPS 10-4 del Madagascar
 MA – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Marocco
 MA – codice ISO 3166-2:BI della provincia di Makamba (Burundi)
 MA – codice ISO 3166-2:BR del Maranhão (Brasile)
 MA – codice ISO 3166-2:BY del voblast di Mahiloŭ (Bielorussia)
 MA – codice ISO 3166-2:CD di Maniema (Repubblica Democratica del Congo)
 MA – codice ISO 3166-2:CL di Magellane e Antartide Cilena (Cile)
 MA – codice ISO 3166-2:CV della Contea di Maio (Capo Verde)
 MA – codice ISO 3166-2:ER di Maekel (Eritrea)
 MA – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Málaga (Spagna)
 MA – codice ISO 3166-2:ID della provincia di Maluku (Indonesia)
 MA – codice ISO 3166-2:PL del voivodato della Piccola Polonia (Polonia)
 MA – codice ISO 3166-2:SR del distretto di Marowijne (Suriname)
 MA – codice ISO 3166-2:US del Massachusetts (Stati Uniti)
 MA – codice ISO 3166-2:UY del Dipartimento di Maldonado (Uruguay)
 MA – codice ISO 3166-2:YE di Ma'rib (Yemen)
 MA – codice ISO 3166-2:ZW di Manicaland (Zimbabwe)

Etichettatura tessile
 MA – sigla della denominazione della fibra di modacrilico

Geografia 
 Ma – fiume del Vietnam

Informatica 
 .ma – dominio di primo livello del Marocco

Persone 

 Jack Ma (1964) – imprenditore cinese

Religione 
 M.A. – Suore di Maria Ausiliatrice
 Ma – grande divinità femminile della Cappadocia, una delle numerose manifestazioni della Grande Madre anatolica

Sigle 
 Master of Arts – Titolo accademico 
 Modulazione di ampiezza
 Mediano d'apertura – ruolo del rugby

Altro 
 Ma – Mega-annum, unità di misura del tempo
 Ma – abbreviazione di numero di Mach unità di misura della velocità di un oggetto in rapporto con la velocità del suono  
 mA – simbolo del milliampere
 MA – simbolo del megaampere
 Ma – gruppo etnico del Vietnam
 MA – targa automobilistica di Mattersburg (Austria)
 MA – targa automobilistica di Mannheim (Germania)
 MA – sigla di etichettatura tessile della fibra modacrilica
 MA – termine sanscrito; letteralmente significa "madre", è di genere femminile e viene aggiunto al nome della persona a cui si attribuisce
 MA – ex targa automobilistica italiana di Massaua (Eritrea)
 Ma – kana giapponese
  Ma – congiunzione avversativa della lingua italiana
 Ma – concetto della cultura giapponese
 Cricca Ma – gruppo di signori della guerra cinesi del '900

Pagine correlate 
 Ma Lin

Altri progetti